

Astronomia 
 10878 Moriyama – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Moriyama – città giapponese della prefettura di Shiga

Personaggi Anime e manga 
 Paul Moriyama – personaggio del manga e dell'anime Keroro

Persone 
 Daidō Moriyama (1938) – fotografo giapponese
 Daisuke Moriyama (1971) – fumettista giapponese
 Ena Moriyama (1950) – fumettista giapponese
 Mirai Moriyama (1984) – attore e ballerino giapponese
 Moriyama Einosuke (1820-1871) – samurai giapponese e interprete di olandese e inglese
 Naotarō Moriyama (1976) – cantante giapponese
 Ryoko Moriyama (1948) – cantante giapponese
 Shūichirō Moriyama (1934) – attore giapponese
 Yasuyuki Moriyama (1969) – ex calciatore giapponese
 Yoshiro Moriyama (1967) – ex calciatore giapponese
 Yūko Moriyama (1968) – attrice giapponese